Jakob Nielsen kan syfta på bland andra:

* Jacob Nielsen, halländsk greve i slutet av 1200- och början av 1300-talet
 Jakob Nielsen (1830–1901), dansk författare
 Jakob Nielsen (1890–1959), dansk matematiker
 Jakob Nielsen (1900–1979), dansk skådespelare
 Jakob Nielsen (född 1957), dansk datalog